L' d'una reacció química és una equació que relaciona la velocitat de reacció amb les concentracions o les pressions dels reactius i paràmetres constants.

Cinètica química